Врата Балдура ():
 Baldur’s Gate — компьютерная ролевая игра 1998 года, первая игра в серии Baldur’s Gate.
 Baldur’s Gate: Tales of the Sword Coast — дополнение к игре Baldur’s Gate 1999 года.
 Baldur’s Gate II: Shadows of Amn — продолжение компьютерной ролевой игры 2000 года.
 Baldur’s Gate II: Throne of Bhaal — аддон к Baldur’s Gate II: Shadows of Amn 2001 года.
 Baldur’s Gate III — продолжение компьютерной ролевой серии.
 Baldur’s Gate: Dark Alliance — видеоигра из серии Забытых королевств, вышла в 2001 году.
 Baldur’s Gate: Dark Alliance II — продолжение видеоигры Baldur’s Gate: Dark Alliance.